Tomas Forslund, švedski hokejist, * 16. februar 1980, Stockholm, Švedska.

Forslund je večji del kariere igral za klub Djurgårdens IF v švedski ligi, skupno dvanajst sezon, med letoma 2006 in 2009 je bil tudi klubski kapetan. S klubom je osvojil naslov švedskega državnega prvaka v sezonah 1999/00 in 2000/01. Leta 1999 je bil kot 88. izbran na NHL naboru s strani kluba Tampa Bay Lightning, za katerega je v ligi NHL odigral dve sezoni, skupno pa 111 prvenstvenih tekem rednega dela, na katerih je dosegel tri gole in štirinajst podaj.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 2001, kjer je z reprezentanco osvojil bronasto medaljo, sam je odigral tri tekme.

Pregled kariere

|-
| Huddinge IK
| Švedska 2. liga
| 97/98
|
| 11
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| švedska ml. liga
| 97/98
|
| 10
| 3
| 3
| 6
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 44
| 2
| 4
| 6
| -5
| 18
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 99
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 00
|
| 7
| 3
| 3
| 6
| +10
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 50
| 6
| 3
| 9
| -4
| 34
|
| 13
| 1
| 2
| 3
| 0
| 12
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 50
| 7
| 8
| 15
| +7
| 79
|
| 16
| 7
| 2
| 9
| +9
| 14
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 01/02
|
| 74
| 3
| 11
| 14
| +3
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 02/03
|
| 37
| 0
| 3
| 3
| -2
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Springfield Falcons
| AHL
| 02/03
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -4
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hamilton Bulldogs
| AHL
| 03/04
|
| 76
| 7
| 14
| 21
| -8
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 04/05
|
| 46
| 4
| 8
| 12
| -4
| 89
|
| 12
| 0
| 1
| 1
| -6
| 37
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 05/06
|
| 50
| 10
| 9
| 19
| -2
| 90
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 06/07
|
| 54
| 9
| 13
| 22
| -6
| 104
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 07/08
|
| 37
| 3
| 4
| 7
| -5
| 111
|
| 5
| 3
| 0
| 3
| +3
| 6
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 08/09
|
| 41
| 1
| 9
| 10
| -3
| 101
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 09/10
|
| 48
| 17
| 14
| 31
| +26
| 54
|
| 16
| 6
| 5
| 11
| +6
| 10
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 10/11
|
| 34
| 7
| 5
| 12
| -6
| 20
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 11/12
|
| 48
| 13
| 11
| 24
| -4
| 83
|
| 10
| 3
| 1
| 4
| +2
| 29
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska 2. liga
| 12/13
|
| 45
| 8
| 6
| 14
| -2
| 71
|
| 6
| 4
| 2
| 6
| -3
| 8
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 777
| bgcolor="#7FFF00" | 104
| bgcolor="#7FFF00" | 130
| bgcolor="#7FFF00" | 234
| bgcolor="#7FFF00" | -7
| bgcolor="#7FFF00" | 993
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 85
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | +9
| bgcolor="#7FFF00" | 126
|}

Viri 
 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Izbrani na naboru lige NHL leta 1999
Izbrani na naboru lige NHL (Tampa Bay Lightning)
Hokejisti Huddinge IK
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti Springfield Falcons
Hokejisti Hamilton Bulldogs